Tonantius Ferreolus (v. 415 † 486), préfet des Gaules
 Tonantius Ferreolus (v. 453 † après 507), sénateur gallo-romain de la Narbonnaise, fils du précédent